Boston Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boston Corner (Indiana)
 Boston Corner (New York)